Ариа́дна Ива́новна Кузнецо́ва (27 января 1932, Москва — 12 апреля 2015, там же) — советский и российский лингвист, специалист по общей и русской морфологии, финно-угорским и самодийским языкам. Доктор филологических наук, профессор. Автор более 100 научных работ, в том числе грамматики селькупского языка (в соавторстве) и словаря морфем русского языка (в соавторстве).

Биография 
Окончила филологический факультет МГУ в 1955 г. Диплом защищала на кафедре Общего и сравнительно-исторического языкознания (научный руководитель — проф. В. А. Звегинцев); после окончания МГУ поступила в аспирантуру. С 1957 г. начала работать преподавателем на кафедре Общего и сравнительно-исторического языкознания, а затем на кафедре Структурной и прикладной лингвистики (с момента основания ОСиПЛ в 1960 г. до 1990 г. и с 1998 г.).

В 1963 г. защитила кандидатскую диссертацию «Смысловые отношения и их исторические изменения в лексико-семантической группе глаголов движения русского языка (с XI по XX в.)» под руководством В. А. Звегинцева (работа переиздана в 2010 г.), в 1989 г. — докторскую диссертацию «Параметрическое исследование периферийных явлений в области морфемики». В 1969 г. стала доцентом, в 1993 г. — профессором. С 1968 по 1977 г. руководила лингвистическими экспедициями к коми-зырянам, селькупам, ненцам и энцам.

В 1991 г. избрана иностранным членом Финно-угорского общества (Хельсинки). С 1990 по 1997 г. заведовала в МГУ кафедрой Финно-угорской филологии; после её расформирования работала на кафедре Теоретической и прикладной лингвистики.

В 2000-х занималась в основном проблемами типологии уральских языков и описания селькупского языка.

12 апреля 2015 года после тяжёлой болезни на 84-м году жизни Ариадна Ивановна Кузнецова скончалась.

Семья 
 Отец: Иван (Ийбу) Прохорович Кузнецов — полковник, военный топограф, родом из тверских крестьян
 Мать: Зинаида Ивановна Кузнецова (Антонова) — школьный учитель и библиотекарь, из дворян
 Муж: Игорь Юрьевич Кобзарев (1932—1991) — физик-теоретик
 Дочь: Елена Игоревна Кобзарева (1963—2014) — историк

Основные работы 
 Понятие семантической системы языка и методы её исследования (из истории разработки данной проблемы в зарубежном языкознании). — М.: МГУ, 1963.
 Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. — М.: МГУ, 1980 (в соавт. с Е. А. Хелимским, Е. В. Грушкиной).
 Словарь морфем русского языка. — М.: Русский язык, 1986 (в соавт. с Т. Ф. Ефремовой).
 Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект (Учебное пособие). — М., МГУ, 1993 (в соавт. с О. А. Казакевич, Е. А. Хелимским, Л. Ю. Иоффе).
 Селькупы Туруханского района Красноярского края на рубеже II и III тысячелетий (социолингвистическая ситуация и языковые изменения). — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2007. ISBN 978-5-9273-1174-3
 Динамика русских глаголов движения с XI по XX век. — Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2010.

О ней 
 
 Ариадна Ивановна Кузнецова (1932—2015) — In Memoriam (некролог на сайте филфака МГУ)

Юбилейные сборники

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Русисты
Морфологи
Уралисты
Женщины-лингвисты
Заслуженные профессора МГУ